2 miejscowości w Polsce
 Adelinów – osada w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Adelinów – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków